Предслава — женское имя. Известные носители:
 Передслава — из рода Рюриковичей, упомянута в договоре с Византией 944 года.
 Предслава Владимировна — дочь Владимира Святого.
 Предслава Святополковна — дочь Святополка Изяславича.